Farringdon kan syfta på:

Storbritannien 

 Farringdon, Devon, ort i England, 
 Farringdon, Hampshire, ort i England, 
 Farringdon, London, stadsdel i London, England 
 Farringdon (station) – tunnelbane- och järnvägsstation